Witherspoon ist der Familienname folgender Personen:

 Ahkello Witherspoon (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Brian Witherspoon (* 1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Charles Witherspoon, nordirischer Autor
 Chazz Witherspoon (* 1981), US-amerikanischer Boxer
 Cora Witherspoon (1890–1957), US-amerikanische Schauspielerin
 Dane Witherspoon († 2014), US-amerikanischer Schauspieler
 Devon Witherspoon (* 2000), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Herbert Witherspoon (1873–1935), US-amerikanischer Sänger, Gesangspädagoge und Theatermanager
 Isaac Donnom Witherspoon (1803–1858), US-amerikanischer Politiker

 Jim Witherspoon (* 1951), kanadischer Eishockeyspieler
 Jimmy Witherspoon (eigentlich James Witherspoon; 1923–1997), US-amerikanischer Sänger
 John Witherspoon (1723–1794), einer der Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung
 John Witherspoon (Schauspieler) (1942–2019), US-amerikanischer Schauspieler
 Reese Witherspoon (* 1976), US-amerikanische Schauspielerin
 Reggie Witherspoon (* 1985), US-amerikanischer Sprinter
 Robert Witherspoon (1767–1837), US-amerikanischer Politiker
 Samuel Andrew Witherspoon (1855–1915), US-amerikanischer Politiker
 Sophia Witherspoon (* 1969), US-amerikanische Basketballspielerin
 Tim Witherspoon (* 1957), US-amerikanischer Boxer
 Will Witherspoon (* 1980), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Witherspoon ist der Name folgender Orte:

 Witherspoon (Arkansas), Vereinigte Staaten